Název Ringys může znamenat:

 Jezero
 Ringys jezero v okrese Ignalina, kterým protéká řeka Ringė, které je asi 7 km na jihovýchod od městysu Naujasis Daugėliškis.
 Ringys, synonymní (litevský) název pro jezero Ryngis v Podleském vojvodství v Polsku. 

 Řeka/říčka/tok
 Ringys – říčka v západní Litvě, pravý přítok Tenenysu.
 Ringys – potok v západní Litvě, levý přítok Ringupisu, který je sám levým přítokem Salantu. 
 Ringys – levý přítok řeky Virvytė v západní Litvě
 Ringys – levý přítok řeky Dūkšta ve východní Litvě; Dūkšta je pravý přítok Nerisu.
 Ringys – levý přítok řeky Šventoji na severovýchodě Litvy, v okolí města Užpaliai; Šventoji je pravý přítok řeky Neris
 Ringys – levý přítok řeky Vyžuona na severovýchodě Litvy, v severozápadním okolí města Utena; Vyžuona je levý přítok řeky Šventoji. 
 Ringys – pravý přítok řeky Ančia v západní Litvě, který se vlévá 62,3 km od jejího ústí do Šešuvisu. 
 Ringys – pravý přítok téže řeky Ančia v západní Litvě, který se vlévá 57,1 km od jejího ústí do Šešuvisu.